Spheeris ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmie Spheeris (1949–1984), US-amerikanischer Sänger-Songwriter
 Penelope Spheeris (* 1945), US-amerikanische Regisseurin